Schledehausen ist der Name

 eines Ortsteils der Gemeinde Bissendorf, Landkreis Osnabrück, Niedersachsen
 einer Ortschaft der Gemeinde Bakum, Landkreis Vechta, Niedersachsen